Fire and Ice, a animação de Ralph Bakshi;
 Fogo e Gelo, uma dupla de super-heroínas da DC Comics.

Desambiguação